Адучиев () ― калмыцкая фамилия.

Известные носители 
 Адучиев, Батор Канурович (род. 1963) — российский аграрий, основатель и владелец агрофирмы «Адучи», депутат Госдумы.
 Адучиев, Церен Базарович (1919—1990) — калмыцкий рапсод, сказитель калмыцкого эпоса «Джангар».

 Адучиева (Менкенова), Нина Эняевна (род. 1995) — российская женщина-борец вольного стиля.